

Astronomia 
 Cratere Chopin – cratere di Mercurio
 3784 Chopin – asteroide della fascia principale

Persone 
 Fryderyk Chopin – compositore polacco (1810-1849)
 Kate Chopin – scrittrice statunitense (1850-1904)

Altro 
 Chopin – marchio di vodka